Thiim est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Kurt Thiim (né en 1958), pilote automobile danois ;
 Nicki Thiim (né en 1989), pilote automobile danois, fils du précédent.

Notes et références